Margrethe ist eine Form von Margarete und der Name folgender Personen:
 Margarethe I. (1353–1412) – Prinzessin und Herrscherin von Dänemark, Norwegen und Schweden
 Margrethe II. (* 1940), Königin von Dänemark
 Märta (Margrethe Eriksdatter von Dänemark; 1277–1341), schwedische Königin-Gemahlin
 Margrethe Munthe (1860–1931), norwegische Lehrerin, Schriftstellerin und Kinderbuchautorin
 Margrethe Renstrøm (* 1985), norwegische Leichtathletin

Siehe auch:
 Margrethe-Rührschüssel